Notidobia är ett släkte av nattsländor. Notidobia ingår i familjen krumrörsnattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Krumrörsnattsländor
Notidobia